Il nome Giuseppe Gandini si riferisce a diversi personaggi pubblici italiani:

Giuseppe Gandini (1900-1989), calciatore degli anni venti e trenta.
Giuseppe Gandini (1972), attore cinematografico.